Профет — фамилия:

 Профет, Нэнси Элизабет (1890—1960) — американская художница и скульптор.
 Профет, Элизабет Клэр (1939—2009) — американский религиозный деятель и писательница.

См. также 
 Профета